Luigi Settembrini (1813-1876) – scrittore e patriota italiano
 Luigi Settembrini – scrittore italiano, ideatore e curatore di progetti di arte contemporanea
 Luigi Settembrini – sommergibile della Regia Marina